Velmede steht für:
 Velmede, Ortsteil der Gemeinde Bestwig, Nordrhein-Westfalen
 Velmede (Wehre), nördlicher und orographisch linker Zufluss der Wehre im Nordosten von Nordhessen
 Velmede (Adelsgeschlecht, Kornähren), westfälisches Adelsgeschlecht
 Velmede (Adelsgeschlecht, Schachbalken), westfälisches Adelsgeschlecht
 Haus Velmede, ein Rittergut in der Stadt Bergkamen

Velmede ist der Familienname von:
 Goswin von Velmede, 1424–1429 Komtur der Kommende Reval
 Everhard von Velmede († 1508), Domherr in Münster

Siehe auch:
 Velmeden